L'assedio (Self Defense) – film del 1983 diretto da Paul Donovan
 L'assedio – film del 1998 diretto da Bernardo Bertolucci
 L'assedio (Blackwater) – nono episodio della seconda stagione de Il Trono di Spade
 L'assedio – programma televisivo italiano del 2019